Ashby steht für:

 Ashby (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2015
 Ashby (Band), deutsche Progressive-Rock-Band

Ashby ist der Familienname folgender Personen:
 Brendan Ashby (* 1980), simbabwischer Schwimmer
 Cecil Ashby (1897/8–1929), britischer Motorradrennfahrer
 David Ashby (* 1938), fidschianischer Segler
 Don Ashby (1955–1981), kanadischer Eishockeyspieler
 Dorothy Ashby (1932–1986), US-amerikanische Jazz-Harfenistin und Komponistin
 Eric Ashby, Baron Ashby (1904–1992), britischer Botaniker
 Fana Ashby (* 1981), Sprinterin aus Trinidad & Tobago
 Glenn Ashby (* 1977), australischer Segler
 Hal Ashby (1929–1988), US-amerikanischer Filmregisseur
 Harold Ashby (1925–2003), US-amerikanischer Saxophonist und Klarinettist
 Irving Ashby (1920–1987), US-amerikanischer Jazz-Gitarrist
 Jeffrey Shears Ashby (* 1954), US-amerikanischer Astronaut
 Kerry Ashby (* 1928), neuseeländischer Ruderer
 Linden Ashby (* 1960), US-amerikanischer Schauspieler
 Margery Corbett Ashby (1882–1981), britische Frauenrechtlerin und Politikerin
 Melissa Ashby (* 1986), grenadische Schwimmerin
 Richard Ashby (* 1972), britischer Pokerspieler
 Richard Ashby (Tennisspieler) (* 1965), barbadisch-US-amerikanischer Tennisspieler
 Sydney Francis Ashby (1874–1954), britischer Pilzkundler
 Stanley Ashby (1907–1988), britischer Leichtathlet
 Thomas Ashby (1874–1931), britischer Archäologe
 Turner Ashby (1828–1862), US-amerikanischer Brigadegeneral der Konföderierten
 W. Ross Ashby (1903–1972), britischer Psychiater und Kybernetiker

Ashby ist der Name folgender Orte

in Australien:
 Ashby (Victoria)
 Ashby (Western Australia)

in Großbritannien:
 Ashby (Suffolk)
 Ashby (Yorkshire)
 Ashby-de-la-Zouch

in den Vereinigten Staaten:
 Ashby (Alabama), im Bibb County
 Ashby (Indiana), im Franklin County
 Ashby (Massachusetts), im Middlesex County
 Ashby (Minnesota), im Grant County
 Ashby (Nebraska), im Grant County
 Ashby (Tennessee), im Grainger County
 Ashby (Texas), im Matagorda County
 Ashby (Cumberland County, Virginia)
 Ashby (Warren County, Virginia)
 Ashby (Washington), im Adams County
 Ashby Heights, Stadtteil von Harrisonburg, Virginia
 Ashby Park, im Talbot County, Maryland
 Ashby Place, im Harford County, Maryland
 Ashby Ponds, im Loudoun County, Virginia
 Ashby Ridge Estates, im Wood County, West Virginia
 Ashby Run, im Clarke County, Virginia
 Ashby Yards, im Pike County, Indiana

sonstige geografische Objekte:
 Ashby Airport, Airport im Benton County, Indiana
 Ashby de la Zouch Castle, Burg in Leicestershire, England
 Ashby Gold Mines Incorporated, Mine im Mineral County, Nevada
 Ashby Tunnel, Mine im Clear Creek County, Colorado

im NRHP gelistete Objekte:
 Ashby (Ladoga), in Ladoga, Indiana, ID-Nr. 80000029
 Ashby Apartments, in Salt Lake City, Utah, ID-Nr. 06001067
 Ashby Manor Historic District, in Des Moines, Iowa, ID-Nr. 92001150
 Ashby Street Car Barn, in Atlanta, Georgia, ID-Nr. 98000972
 Ashby Street Shotgun Row Historic District, in Americus, Georgia, ID-Nr. 97000620
 Atchison A. Ashby House, in Sioux City, Iowa, ID-Nr. 98001207

Siehe auch:
 Ashbee
 Ashbysches Gesetz, Gesetz von der erforderlichen Varietät
 Ashbys Corner